Ирландский музей современного искусства () — расположен в Дублине, Ирландия.

Музей был открыт в 1991 году в старинном здании Королевского госпиталя, построенном в XVII веке. В процессе переоборудования помещения под нужды музея были учтены современные требования к подобным выставочным помещениям: сооружены стеклянные ступени и алюминиевые перила, пространство освещено с учетом расположения экспонатов.

В музее организуются сменные выставки, устраиваются театральные постановки и концерты.

См. также 
 Список музеев Ирландии

Ссылки 
 IMMA website

Музеи Дублина
Музеи, основанные в 1991 году
Музеи современного искусства